Ilmberger ist der Familienname folgender Personen:

 Maurus Ilmberger (1859–1918), deutscher Benediktiner
 Nadjeschda Ilmberger (* 1996), deutsche Basketballspielerin